Pablo Ignacio Calandria (né le  à Ituzaingó, en Argentine), est un footballeur argentin et italien, évoluant comme attaquant et jouant actuellement au Club Deportivo O'Higgins depuis 2013. À l'OM, il ne joua qu'un seul match, le , contre Bordeaux, en tant que remplaçant (de Florian Maurice) pour 32 minutes jouées (défaite 0-3). 

Il annonce prendre sa retraite à la fin de la saison 2018-2019.

Clubs  
 1999 :  Huracán
 1999-2000 :  Olympique de Marseille
 2000-2001 : →  Racing Club de Lens (prêt)
 2001-2002 : →  Málaga CF (prêt)
 2002-2004 :  CD Leganés
 2004-2006 :  Real Sporting de Gijón
 2006-2007 :  Hércules CF 
 2007-2008 :  Albacete Balompié 
 2008-2009 :  CA Gimnasia y Esgrima
 2009 :  Club Atlético Tucumán
 2010 :  CD Santiago Morning
 2011 :  CD Universidad Católica
 2012 :  CD Santiago Wanderers
 2013- :  CD O'Higgins

Statistiques 
 Actualisé le .

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance dans la province de Buenos Aires
Footballeur italo-argentin
Joueur du Club Atlético Huracán
Joueur de l'Olympique de Marseille
Joueur du Málaga CF
Joueur du CD Leganés
Joueur du Club Atlético Tucumán
Joueur du Real Sporting de Gijón
Joueur du Hércules CF Alicante
Joueur de l'Albacete Balompié
Joueur du Santiago Wanderers
Joueur de l'Universidad Católica
Joueur du Club Deportivo O'Higgins
Joueur du Club de Deportes Santiago Morning
Naissance en mars 1982